Список действующих сенаторов США
Список сенаторов США в 1989—1991 годах
 Список сенаторов США в 1991—1993 годах
 Список сенаторов США в 1993—1995 годах
 Список сенаторов США в 1995—1997 годах
 Список сенаторов США в 1997—1999 годах
 Список сенаторов США в 1999—2001 годах
 Список сенаторов США в 2001—2003 годах
 Список сенаторов США в 2003—2005 годах
 Список сенаторов США в 2005—2007 годах
 Список сенаторов США в 2007—2009 годах
 
 
 Список сенаторов США в 2013—2015 годах
 Список сенаторов США в 2015—2017 годах
 Список сенаторов США в 2017—2019 годах
 Список сенаторов США в 2019—2021 годах
 Список сенаторов США в 2021—2023 годах